LA-Division fou fins al 2012 la màxima competició futbolística de Bhutan. Es va iniciar el 1986 i consta de vuit equips. Donada la climatologia del país, tots els partits es disputen entre el juliol i l'agost.

Participants 2010 
 Chooden FC
 Druk Athletic
 Druk Star FC
 Druk Pol FC
 Nangpa FC
 Transport United
 Yeedzin FC

Historial 
 1986: Royal Bhutan Army FC
 1986 - 1995: es desconeix
 1996: Druk Pol FC
 1997: Druk Pol FC
 1998: Druk Pol FC
 1999: Druk Pol FC
 2000: Druk Pol FC
 2001: Druk Pol FC
 2002: Druk Star FC
 2003: Druk Pol FC
 2004: Transport United
 2005: Transport United
 2006: Transport United
 2007: Transport United
 2008: Yeedzin FC
 2009: Druk Star FC
 2010: Yeedzin FC

Nombre de campionats

Enllaços externs 
 Web de Bhutan a la FIFA 
 RSSSF

Competicions futbolístiques asiàtiques
Bhutan